Heinrich Fischbach ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Fischbach (Forstwissenschaftler) (1827–1900), deutscher Forstwissenschaftler
 Heinrich Fischbach (Maler) (1833–??), deutscher Maler und Restaurator
 Heinrich Fischbach (Schauspieler) (1847–nach 1913), deutscher Schauspieler